Meum meum är en flockblommig växtart som beskrevs av Gustav Karl Wilhelm Hermann Karsten. Meum meum ingår i släktet björnrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Björnrötter
meum